Frizzoni – motivo decorativo architettonico
 Palazzo Frizzoni – edificio neoclassico di Bergamo
 Gustavo Frizzoni – critico d'arte italiano